Тульцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тульцево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Тульцево — деревня в Печорском районе Псковской области.